Kaksoskarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaksoskarit (klippor), Egentliga Finland, 
 Kaksoskarit (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Kaksoskarit (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Kaksoskarit (ö i Satakunta, Raumo), 

Robotskapade Finlandförgreningar